Shibli ist der Familienname folgender Personen:

 Adania Shibli (* 1974), palästinensische Schriftstellerin
 Ahlam Shibli (* 1970), palästinensische Künstlerin

Siehe auch:
 Schibli